Brock Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Brock Lake (Florida)
 Brock Lake (Illinois)
 Brock Lake (Wisconsin)